Турнир Nebelhorn Trophy 2010 — международное соревнование по фигурному катанию сезона 2010—2011 годов. Организатор турнира — Федерация фигурного катания Германии.

Nebelhorn Trophy ежегодно проводится в Оберстдорфе (Германия), являясь одним из первых в сезоне международных турниров для спортсменов старшей возрастной категории. Фигуристы соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.

Турнир «Nebelhorn Trophy 2010» прошёл на арене «Eislaufzentrum Oberstdorf» с 23 по 25 сентября 2010 года.

Результаты

Мужчины

Женщины 

 WD = снялась с соревнований

Пары

Танцы

Расписание 
UTC+2
   
23 сентября
 14:00 Танцы на льду (Короткий танец)
 17:00 Мужчины (Короткая программа)
 20:35 Пары (Короткая программа)

24 сентября
 10:00 Женщины (Короткая программа)
 12:50 Мужчины (Произвольная программа)
 19:00 Пары (Произвольная программа)
25 сентября
 10:00 Женщины (Произвольная программа)
 13:50 Танцы на льду (Произвольный танец)
 20:15 Показательные выступления

Примечания

Ссылки 
 Результаты 
 Официальный сайт Nebelhorn Trophy 2010  

2010 год в фигурном катании
Nebelhorn Trophy
Фигурное катание в сезоне 2010/2011
Сентябрь 2010 года